BGY est un code qui peut faire référence à :
 .

Bgy est une abréviation qui peut faire référence à :
 Barangay, la plus petite division administrative territoriale aux Philippines.